Le Rugby Club Arras est un club de rugby à XV français basé à Arras. Il participe actuellement au Championnat de Fédérale 3.

Historique 
 1961: Création du club par Gaston Tousart. Il crée la section rugby de l'ASPTT Arras.
 1969: La section rugby de l'ASPTT Arras accède pour la première fois de son histoire au niveau national, la 3e Division. Elle devient le porte drapeau du rugby dans le Nord avec cinq équipes et 120 licenciés.
 1973: Accession de l'équipe première en 2e Division.
 1977: Accession en 1re Division. À cette époque, la 1re Division compte 80 clubs. Au cours de son histoire en 1re Division, Arras jouera Toulon, Biarritz (avec Serge Blanco) ou encore Agen.
 1982: Relégation en 2e Division.
 1983: Accession en 1re Division.
 1984: Relégation en 2e Division.
 1985: Accession en 1re Division.
 1988: Relégation en 2e Division.
 1998: Relégation en 3e Division.
 1999: Accession en 2e Division.
 1999-2000: Arras s'incline contre Nantes en phase finale de 2e Division. Un match pour la montée. Dans cette dynamique, le président du RCA, Jean-Louis Lamy est rejoint par le Racing Club de Lens de Gervais Martel. L'idée est de faire monter Arras à l'échelon professionnel. Arras sort de la structure ASPTT et devient l'association du RCA.
 2000-2001: Accession en 1re Division (Fédérale 1 actuelle) et défaite en demi-finale contre Aix-en-Provence.
 2001-2002: Défaite du RCA en demi-finale d'accession de Fédérale 1 pour la Pro D2 contre Lyon.
 2003-2004: Création d'un centre de formation.
 2005-2006: Relégation en Fédérale 2.
 2007-2008: Accession en Fédérale 1 après avoir atteint la finale de championnat de France de Fédérale 2. Une défaite d'un point contre Carcassonne, entraîné par Christian Labit. Création d'une équipe féminine qui devient championne de France de rugby à VII. L'entraîneur trois quarts Gérald Bastide est contraint de quitter le club pour raisons professionnelles. Création de la section féminine qui devient championne de France de rugby à VII.
 2008-2009: Relégation en Fédérale 2. En début de saison, Laurent Cauvin a rejoint Jean-Sébastien Bignat sur le banc. A la fin de la saison, les deux hommes quittent Arras.
 2009-2010: Nouveau duo d'entraîneur avec Mickaël Nogent et Alexis Konieczny. L'équipe seniors finit sixième de sa poule et se fait éliminer en seizièmes de championnat de France de Fédérale 2 par Strasbourg, 13-20 (ap).
 2010-2011: Arras finit premier de sa poule. Disputant les quarts de finale (match aller-retour) pour l'accession en Fédérale 1, le RC Arras est éliminé par l'AC Boulogne-Billancourt.
 2011-2012: Le duo d'entraîneur Konieczny-Nogent est rejoint par Martin Saleille. Arras finit deuxième de sa poule de Fédérale 2. Il sera éliminé en seizièmes de finale de championnat de France contre Saint-Jean-d'Angély.
 2012-2013: Dans un match à la vie, à la mort où le perdant était relégué en Fédérale 3. Arras obtient son maintien lors du dernier match sur son terrain contre Le Creusot, 42-15. A VII, Arras est éliminé par Massy en demi-finale de finales nationales à Chateauroux.
 2013-2014: Arras finit cinquième de sa poule de Fédérale 2, Arras finit vice-champion de France lors des finales nationales, une défaite en finale contre Pézenas 19-21 à Chateauroux.
 2014-2015: Arras finit cinquième de sa poule de Fédérale 2. Le trio d'entraîneur Alexis Konieczny, Mickaël Nogent et Martin Saleille quitte le banc du RCA. A VII, Arras est éliminé en quart de finale lors des finales nationales à Marcoussis.
 2015-2016: Première saison pour un nouveau duo d'entraîneur, les deux ex-joueurs Raphaël Bonicel et Cyril Fouda, assisté du préparateur physique Thomas Dalmasse. En novembre, Alain Gilman devient président du club. Arras finit huitième de sa poule de Fédérale 2 et sauve sa peau grâce à une victoire au Creusot lors de la dernière journée. A VII, Arras finit cinquième des finales nationales à Albi.
 2016-2017: Arras finit à la neuvième place de la poule 1 de Fédérale 2, dans la zone de relégation. Seulement, une refonte des poules lui permet de sauver sa peau à cet échelon. L'équipe réserve finit quatrième, qualifié pour le championnat de France où elle sera éliminée en 16e de finale par Rennes. Au terme de cette saison, les entraîneurs Raphaël Bonicel et Cyril Fouda (équipe A) et Christophe Lobé-Sikoti et Christophe Pileczko (équipe B) s'en vont. Le président Alain Gilman démissionne et est remplacé par Benoît Valingot. David Baville et Jonathan Grenon sont nommés à la tête de l'équipe fanion pour la saison 2017-2018.
 2017-2018 : Le Rugby Club Arras finit neuvième de la poule 1 de Fédérale 2 et est relégué en Fédérale 3, vingt ans après sa dernière relégation à cet échelon. En , la Fédération française de rugby annonce le repêchage du RCA en Fédérale 2.
2018-2019 : Le Rugby club d'Arras évolue en Fédérale 2.
2019-2020 : Le Rugby club d'Arras évolue en Fédérale 3.

Palmarès 
Seniors :

 Finaliste du Championnat de Fédérale 2 en 2008.

Composition de l'équipe vice-championne de France de Fédérale 2 2007-2008 :

15. Bonicel ; 14. Marotte, 13. Courtois, 12. Lobé-Sikoti, 11. Davui ; 10. Dubray, 9. Janssens ; 8. Tonga, 7. Vunibola, 6. Vakaruru ; 5. Berthelet, 4. Cabuzat ; 3. Mahé, 2. Grenon, 1. Massimi.

Remplaçants : 16. Payage, 17. Mercier, 18. Jourson, 19. Roche, 20. Boisleux, 21. Saleille, 22. Faucoeur.

Entraîneurs : Gérald Bastide et Jean-Sébastien Bignat.

 Finaliste de la Coupe de France de rugby à VII en 2014.

Jeunes :

 Champion de France cadet Ufolep en 2005 et 2006.
 Demi-finaliste du championnat Balandrade en 2007.

Féminines :

 Championne de France de rugby à VII en 2008.
 Championne des Flandres de rugby à VII Développement en 2018.

Effectif 2018-2019 
Joueurs :

Staff Technique :

Entraîneurs 

 2007-2008 : Gérald Bastide et Jean-Sébastien Bignat.
 2008-2009 : Jean-Sébastien Bignat et Laurent Cauvin.
 2009-2011 : Alexis Konieczny et Mickaël Nogent.
 2011-2015 : Alexis Konieczny, Mickaël Nogent et Martin Saleille.
 2015-2017 : Raphaël Bonicel et Cyril Fouda.
 Depuis 2017 : David Baville, Olivier Cabuzat et Jonathan Grenon.

Présidents 

 2015-2016 : Alain Gilman.
 Depuis  : Christophe Leuwers

Liens externes 
 Site officiel

Arras
Club de rugby à XV fondé en 2000
Sport à Arras